«Пропащие ребята 2: Племя» () — комедийный фильм ужасов американского режиссёра Пи Джей Пеше, снятый в 2008 году. Сиквел популярной кинокартины «Пропащие ребята». В съёмках приняли участие актёры, сыгравшие в предыдущем фильме Сэма и братьев Фрог, а в роли главы вампиров Шейна снялся сводный брат Кифера Сазерленда Энгус.

Сюжет 
После смерти своих родителей сёрфер Крис и его сестра Николь Эмерсоны перебираются в калифорнийский городок Луна Бей к скуповатой тётушке Джиллиан. В городе ребята заводят новых знакомых: «ботаника» Ивена и чудаковатого изготовителя досок Эдгара Фрога, который так же именует себя охотником за вампирами. А вечером они встречают легендарного сёрфера Шейна Пауэрса, который приглашает Эмерсонов к себе на вечеринку.

Первоначально всё выглядит очень круто. Крис знакомится с полуголой девицей Лизой, которая тащит юношу заниматься сексуальными утехами, а Николь решает покатать на своём байке сам Шейн. Это не слишком нравится Крису, в итоге между молодыми людьми возникает конфликт. Однако во время вечеринки Шейн успел угостить девушку странным напитком, и теперь Николь чувствует странные изменения в своём организме. По мнению Эдгара Фрога, это связано с тем, что его сестра превращается в вампира. Однако Николь ещё можно спасти — для этого нужно убить главу вампиров до её первой охоты.

Но у Шейна свои планы — он вызывает девушку в убежище в заброшенной шахте. Эдгар поясняет Крису — чтобы найти сестру, тот сам должен начать становиться вампиром. Впрочем, Шейн и сам хочет заполучить обоих Эмерсонов в свою банду, которую он считает своей семьёй. В итоге Крис также причащается вампирского напитка. Затем ему предлагают выпить кровь, а после этого приглашают на вечеринку, где сообщники Шейна пьют кровь наивных девушек. Крис отказывается и даже убивает одного упыря, а остальных отпугивает Эдгар Фрог. Затем молодой человек и охотник за вампирами отправляются в убежище.

Шейн предлагает Николь сделать последний шаг — полакомиться кровь Ивена. Однако девушка этого не хочет, вдобавок Крис и Фрог убивают двух других вампиров. Шейн пытается убить юношу, однако Николь пронзает бывшего любовника мечом, а затем Крис отрезает его голову. Когда всё заканчивается, Эдгар сообщает, что пришлёт счёт за свои услуги, а Ивен просит у Николь разрешения изредка ей звонить.
В финале Эмерсоны вынуждены выслушивать нравоучения тётушки Джиллиан.

Во время титров показывается ещё одна сцена — Эдгар Фрог встречает Сэма Эмерсона (героя первого фильма), ставшего вампиром. Исход их поединка неясен.

В ролях 
 Тэд Хилдженбринк — Крис
 Энгус Сазерленд — Шейн
 Отем Ризер — Николь
 Габриель Роз — Тётя Джиллиан
 Кори Фельдман — Эдгар Фрог
 Шон Сайпос — Кайл
 Мервин Мондесер — Эрик
 Кайл Кэсси — Джон
 Монека Делэйн — Лайза
 Грейстон Холт — Ивейн
 Том Савини — Дэвид Ван Эттен
 Дэрил Шаттлворф — МакГроу
 Сара Смит — Хейден
 Пи Джей Пеше — Итальянский мотоциклист
 Александр Калверт — Гроум
 Линдсэй Максвелл — Девушка на вечеринке
 Каролина Турек — Девушка в латексе
 Илдико Ференци — Девушка в латексе
 Дженифер Ростад — Девушка топлес
 Джералд Паэтц — Шериф
 Кори Хэйм — Сэм Эмерсон
 Дмеймисон Ньюлэндер — Алан Фрог

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Фильмы о вампирах
Фильмы о зомби
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2008 года
Комедийные фильмы ужасов
Кинокомедии США
Кинокомедии 2008 года
Фильмы ужасов Канады
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы на английском языке
Молодёжные фильмы
Фильмы П. Дж. Пеше